Spojení písmen O a P může mít různé významy:

OP 
 CF-OP – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Ouham-Pende
 Občanská platforma – polská liberální politická strana
 bývalá SPZ okresu Opava
 zkratka stanice metra Opatov
 řád bratří kazatelů (z lat. Ordo Fratrum Praedicatorum) – členové řádu si tuto zkratku umísťují za jméno
 Obec překladatelů
 operační program
 original poster – původní přispěvatel (na online fórech)
 oděvní průmysl
 oděvní podnik (v názvech firem)
 občanský průkaz
 očkovací průkaz
 over power (z angličtiny nepřekonatelný)

Op 
 opatrná jízda; na železnici „rozkaz k opatrné jízdě“ (zkráceně „rozkaz Op“) je příkaz strojvedoucímu jet takovou rychlostí, aby mohl za všech okolností bezpečně zastavit před jinými vozidly nebo překážkou; používá se nejčastěji při poruše zabezpečovacího zařízení. Rozkaz Op je jedním z písemných rozkazů na síti Správy železnic.

op 
 lidoop – přílušník skupiny homididů, spojující orangutany, gorily, šimpanze a lidi
 opice
 zkratka slova operand

o. p. 
 oborový podnik, právní forma (od 60. let 20. století např. ČKD Praha, o. p., Supraphon, o. p.)